Консервативная народная партия Эстонии (, EKRE) — политическая партия в Эстонии, председателем которой является Мартин Хельме. Придерживается идей национализма и консерватизма. 

Создана в 2012 году в результате объединения аграрно-центристской партии Народный союз Эстонии и правонационалистической группы Эстонское национальное движение. 

EKRE — евроскептическая партия и выступает с резкой критикой нынешней политики евроинтеграции.

Единственная партия в Рийгикогу (парламенте страны), которая официально не поддержала Керсти Кальюлайд на выборах президента.

По итогам парламентских выборов марта 2019 года партия вошла в правящую коалицию (которая также состояла из  Центристской партии и националистов из «Отечества»), коалиция развалилась в январе 2021, после отставки правительства Эстонии из-за коррупционного скандала.

Ссылки 
 Яна Тоом: партия EKRE неизлечима // postimees.ee, 22 октября 2020
 Svenska Dagbladet: идет борьба между двумя сторонами Эстонии // ИноСМИ.ру, 9.12.2020

Примечания 

Националистические партии Эстонии
Социально-консервативные партии
Ультраправые партии
Политические партии Эстонии после 1990 года
Политические партии, основанные в 2012 году